Ко́мптон () — англійське топонімічне прізвище, пов'язане з назвою багатьох багатьох місцевостей по всій Англії (але особливо на південному заході). Комптон походить від давньоанглійського Cumb («коротка пряма долина») + Tūn («огороджене поселення»).

Відомі носії:
  (;  1974) — американський баскетболіст і тренер.
  (; 1938—2008) — американський юрист, голова Верховного суду штату Аляска (1995—1997).
 Артур Комптон (; 1892—1962) — американський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики (1927).
  (; 1830—1898) — американський плантатор і політик.
  (, уродждена — Вайолет Голлінг Комптон, ; 1904—1944) — американська акторка британського походження.
 Дейвід Гай Комптон (;  1930) — англійський письменник.
  (; 1907—1997) — американська акторка.
 Карл Комптон (; 1887—1954) — американський фізик, один із керівників Мангеттенського проекту.
 Леслі Комптон (; 1912—1984) — англійський футболіст, що грав на позиції захисника
  (; 1886—1979) — південноафриканський ботанік.
 Спенсер Комптон (; 1673—1743) — британський державний діяч.

Примітки